

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Chile
Futbolistas de las inferiores del Everton de Viña del Mar
Futbolistas de Everton de Viña del Mar en los años 2010
Nacidos en Viña del Mar